Liria peut désigner :
 Llíria, une ville d'Espagne de la Province de Valence ;
 Liria, une ville de Soudan du Sud dans l'état d'Équatoria-Central